Большой Турыш — село в Красноуфимском округе Свердловской области. Управляется Большетурышским сельским советом.

История 
Село было основано татарами, которые переселились из Симбирской губернии и Чистопольского уезда Казанской губернии. Первого поселенца звали Тореш бабай. Здешних жителей называли «конгыр татарлары» — кунгурские татары.

География 
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Иргина в 18 километрах на северо-северо-запад от административного центра округа — города Красноуфимск.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Село разлелено на 10 улиц (Гагарина, Комсомольская, М. Джалиля, Молодёжная, Набережная, Новая, Октября, Советская, Совхозная, Трактовая) и три переулка (Комсомольский, Набережный, Советский).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Красноуфимском округе 
 Официальный сайт Большетурышской школы

Населённые пункты муниципального образования Красноуфимский округ